Gigantes de Carolina 2017 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Gigantes de Carolina 2017 – stagione della squadra di pallavolo maschile